Ключ 169 (трад. 門, упр. 门) — ключ Канси со значением «ворота»; один из девяти, состоящих из восьми штрихов.

В словаре Канси есть 246 символов (из ), которые можно найти c этим радикалом.

История 

Древняя идеограмма изображала створки дверей.

Иероглиф используется также в значениях: «двери, калитка, проход, вход, отверстие». В переносном смысле означает «семья, род, родной дом, родовитость, знатность» и др.

Иероглиф является сильным ключевым знаком. Для удобства в написании его часто пишут в упрощенной форме 门.

В словарях находится под номером 169.

Примеры иероглифов 

 Примечание: Ваш браузер может отображать иероглифы неправильно.

См. также 
 Словарь Канси
 Ключ (иероглифика)

Литература

Ссылки 
 Словарь Канси онлайн 
 Словарь иероглифов с индексом иероглифических ключей
 Таблица иероглифических ключей проекта Унихань 
 Ключ 169  на сайте graphemica.com
 Ключ 169 на сайте scriptsource.org

Иероглифические ключи